

Goodbye to the Island — четвертый студийный альбом валлийской певицы Бонни Тайлер, вышедший в январе 1981 года. Альбом стал её последней работой с лейблом RCA Records. Большинство песен для альбома сочинили и спродюсировали Ронни Скотт и Стив Вольф.

В поддержку альбома было выпущено четыре сингла. «I Believe in Your Sweet Love» был выпущен в ноябре 1979 года. Тогда же был выпущен сингл «Siting On The Edge of the Ocean», с которым певица выиграла Международный фестиваль популярной музыки в Японии. Два последних сингла, «I’m Just a Woman» и «Goodbye To The Island» были выпущены спустя почти год после первых двух и никак не помогли продажам альбома.

Коммерчески альбом стал провальным, он имел самые слабые продажи среди всех релизов Тайлер на лейбле RCA Records, критики также сдержанно восприняли альбом.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бонни Тайлер
Альбомы RCA Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании